Евге́ний Васильевич Миро́нов:
 Миронов, Евгений Васильевич (род. 1945) — советский государственный деятель.
 Миронов, Евгений Васильевич (род. 1949) — советский легкоатлет.